La Karaliaus Mindaugo taurė 2016, o Kidy Tour Karaliaus Mindaugo taurė per ragioni di sponsorizzazione, è la 11ª Coppa di Lituania di pallacanestro maschile (la 1ª con il nome di Karaliaus Mindaugo taurė).

Squadre
Le squadre qualificate sono le prime otto classificate al termine del girone di andata della Lietuvos krepšinio lyga 2015-2016. 

Žalgiris Kaunas
Lietuvos rytas Vilnius
Neptūnas Klaipėda
Vytautas Prienai-Birštonas

Juventus Utena
Lietkabelis Panevėžys
Šiauliai
Nevėžis

Tabellone

Finale

Voci correlate 
Lietuvos krepšinio lyga 2015-2016

Collegamenti esterni 

Pallacanestro nel 2016
Coppa di Lituania di pallacanestro maschile